Okręty US Navy o nazwie USS "Bunker Hill":
 Pierwszy "Bunker Hill" był przybrzeżnym parowcem przerobionym na stawiacz min. Został przemianowany na "Aroostook" w 1917.
 Drugi "Bunker Hill" (CV-17) był lotniskowcem, który brał udział w ciężkich walkach na Pacyfiku w czasie II wojny światowej.
 Trzeci "Bunker Hill" (CG-52) jest krążownikiem rakietowym typu Ticonderoga, który wszedł do służby w 1986 i nadal w niej pozostaje.

Bunker Hill